Djupören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Djupören, Nykarleby, Österbotten, 
 Djupören, Vörå, Österbotten, 
 Djupören, Helsingfors, Nyland, 
 Djupören, Lovisa, Nyland,

Se även
Djupörarna

Robotskapade Finlandförgreningar